

Patronyme 
 Brian Henson (1963-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Christian Henson (1971-), compositeur de musique de film britannique ;
 Drew Henson (1980-), joueur de football américain ;
 Elden Henson (1977-), acteur américain ;
 Garette Ratliff Henson (né en 1980), acteur américain ;
 Gavin Henson (1982-), joueur international gallois de rugby à XV ;
 Jane Henson (1934-2013), marionnettiste américaine ;
 Jim Henson (1936-1990), marionnettiste américain ;
 
 
 Keaton Henson (1988-), musicien folk, artiste et poète britannique ;
 Keith Henson (1942-) ingénieur et écrivain américain ;
 Matthew Henson (1866-1955), explorateur américain ;
 Samuel Henson (1971-), lutteur américain ;
 Shandelle Henson (née en 1964), mathématicienne américaine ;
 Steve Henson (1968-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Taraji P. Henson (1970-), actrice, chanteuse et auteure américaine ;
 William Samuel Henson (1812-1888), pionnier de l'aviation britannique.

Animaux 
 Henson : race équine ;
 Henson : surnom d'un ours de fiction.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme